Даррелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Даррелл, Джеки (род. 1929) — первая жена Джеральда Даррелла.
 Даррелл, Джеральд (1925—1995) — английский учёный-зоолог, писатель-анималист, младший брат Лоуренса Даррелла.
 Даррелл, Ли Макджордж (род. 1949) — английский натуралист, вторая жена Джеральда Даррелла.
 Даррелл, Лоренс (1912—1990) — английский писатель и поэт, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла.
 Даррелл, Майкл (род. 1943) — американский актёр.